Glanslibellen (familie), de familie Corduliidae, een familie van libellen
Glanslibellen (geslacht), het geslacht Somatochlora, een geslacht van libellen